Clergues Regulars de Somasca, orde de clergues regulars fundat per Sant Jeroni Emiliani en 1532
 Commercial Resupply Services, sèrie de contractes finançats per la NASA de transport de subministraments a l'Estació Espacial Internacional
 Companyies Republicanes de Seguretat, força policial francesa d'agents anti-avalots.
 Creation Research Society, grup de recerca cristiana que es dedica a la ciència de la creació